Mondang (Sosa), een plaats in Indonesië
Mondang (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing